Brajkovići je lahko:
 Brajkovići, Kanfanar, naselje v Istrski županiji na Hrvaškem
 Brajkovići, Pazin, naselje v Istrski županiji na Hrvaškem
 Brajkovići, Sinac, zaselek v Ličko-senjski županiji na Hrvaškem
 Brajkovići, Dunave, zaselek v Dubrovniško-neretvanski županiji na Hrvaškem
 Brajkovići, Srbija, naselje v Srbiji